Hesselbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hesselbjerg (Bjerringbro Sogn) – en bebyggelse i Bjerringbro Sogn, Viborg Kommune
 Hesselbjerg (Blistrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Blistrup Sogn, Gribskov Kommune
 Hesselbjerg (Boeslunde Sogn) – en bebyggelse i Boeslunde Sogn, Slagelse Kommune
 Hesselbjerg (Estvad Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Estvad Sogn, Skive Kommune
 Hesselbjerg (Fonnesbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fonnesbæk Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Hesselbjerg (Humble Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Humble Sogn, Langeland Kommune
 Hesselbjerg (Randlev Sogn) – en bebyggelse i Randlev Sogn, Odder Kommune
 Hesselbjerg (Reerslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Reerslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Hesselbjerg (Sejerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sejerslev Sogn, Morsø Kommune
 Hesselbjerg (Øde Førslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øde Førslev Sogn, Faxe Kommune
 Hesselbjerg (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse i Øster Løgum Sogn, Aabenraa Kommune